Mario Alberti kan syfta på:

* Mario Alberti (1884–1939), italiensk nationalekonom
 Mario Alberti (1946–2005), schweizisk musiker
 Mario Alberti (född 1965), italiensk serietecknare